Mataxus är ett släkte av skalbaggar. Mataxus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Mataxus